Kremper Au ist der Name folgender Fließgewässer in Schleswig-Holstein:

 Kremper Au (Stör), anderer Name der Krempau, Nebenfluss der Stör, Kreis Steinburg
 Kremper Au, Zufluss in das Neustädter Binnenwasser bei Altenkrempe, Kreis Ostholstein